

Полдарса — селище, Великоустюзький район, Вологодська область
 Полдарса — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область